Falier (famiglia) – famiglia veneziana
Faliero (nome)
Rifugio Onorio Falier – rifugio nelle Dolomiti di Fassa
Bastione della Santissima Trinità
Palazzo Falier
Palazzo Falier (San Marco)
Palazzo Falier (Cannaregio)
Marin Faliero (opera)